Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Martina Hingis–Szánija Mirza-páros volt, 2017-ben azonban nem együtt indultak. Martina Hingis párja ebben az évben Coco Vandeweghe volt, de a második körben kiestek; Szánija Mirza párja ezúttal Barbora Strýcová volt, ők a harmadik körben estek ki.

A győzelmet az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a cseh Lucie Šafářová szerezte meg, miután a döntőben 6–7(4), 6–3, 6–3 arányban legyőzték az Andrea Hlaváčková–Peng Suaj cseh–kínai kettőst. Ezzel negyedik Grand Slam-tornagyőzelmüket, ezen belül második Australian Open győzelmüket érték el együtt.

Kiemeltek
 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (elődöntő)
' Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (bajnokok) Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (negyeddöntő) Szánija Mirza  /  Barbora Strýcová  (harmadik kör) Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (második kör) Csan Hao-csing /  Csan Jung-zsan (első kör) Julia Görges /  Karolína Plíšková (első kör) Vania King /  Jaroszlava Svedova (harmadik kör) Monica Niculescu /  Abigail Spears (első kör) Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (első kör) Raquel Atawo /  Hszü Ji-fan (negyeddöntő) Andrea Hlaváčková /  Peng Suaj (döntősök) Katarina Srebotnik /  Cseng Szaj-szaj (harmadik kör) Kiki Bertens /  Johanna Larsson (második kör) Serena Williams /  Venus Williams (visszaléptek) Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (első kör)''

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla 

N2